Kronenbourg – birra francese
Kronenbourg – azienda francese